Malvina Ocidental
 Ilhas Malvinas
 8636 Malvina
 Malvina (personagem)

Desambiguações de topônimos